Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Anand Amritraj 7–5, 6–4.

Teste di serie 

Assente
 Ismail El Shafei /  Brian Fairlie (quarti di finale)

 Vijay Amritraj /  Anand Amritraj (finale)
 Éric Deblicker /  Patrice Dominguez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cairo Open 1979